Nightmare (engl. für ‚Albtraum‘) bezeichnet:

 Nightmare (japanische Band), eine japanische Band
 Nightmare (französische Band), eine französische Band
 Nightmare Records, US-amerikanisches Musiklabel
 Nightmare (Album), ein Album der Band Avenged Sevenfold

Filme:
 Nightmare, eine Horrorfilm-Reihe:
 Nightmare – Mörderische Träume, Film aus dem Jahr 1984
 Nightmare II – Die Rache, Film aus dem Jahr 1985
 Nightmare III – Freddy Krueger lebt, Film aus dem Jahr 1987
 Nightmare on Elm Street 4, Film aus dem Jahr 1988
 Nightmare on Elm Street 5 – Das Trauma, Film aus dem Jahr 1989
 Freddy’s Finale – Nightmare on Elm Street 6, Film aus dem Jahr 1991
 Freddy’s New Nightmare, Film aus dem Jahr 1994
 A Nightmare on Elm Street (2010), Film aus dem Jahr 2010
 Nightmare (1981), US-amerikanischer Film von Romano Scavolini 
 Nightmare (2000), südkoreanischer Horrorfilm
 Nightmare (2005), US-amerikanischer Film
 Nightmare – Der Tod wartet auf dich, kanadischer Film aus dem Jahr 2008
 Nightmare – Hotel des Grauens, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1990
 Nightmare – Im Lager der gequälten Frauen, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1976

Siehe auch:
 The Nightmare, US-amerikanischer Film (2015)

fi:Painajainen (täsmennyssivu)
pt:Pesadelo (desambiguação)
ru:Кошмар (значения)